Неогублённый (неогу́бленный) гла́сный пере́днего ря́да сре́днего подъёма — один из гласных звуков. По степени подъёма имеет более нижнюю артикуляцию, чем закрытый гласный , и более верхнюю, чем открытый гласный . В Международном фонетическом алфавите (МФА) для неогублённого гласного переднего ряда среднего подъёма не предусмотрен отдельный символ. Данный звук обозначают при помощи знаков понижения () или  () артикуляции гласных переднего ряда средне-верхнего () и средне-нижнего () подъёма —  или . Чаще всего в исследованиях по фонетике и фонологии используется знак .

Отличающийся по звучанию от неогублённых гласных переднего ряда средне-верхнего и средне-нижнего подъёма, гласный среднего подъёма  встречается в некоторых диалектах английского языка, в испанском, корейском, японском и ряде других языков. При этом во всех языках мира могут выступать гласные не более, чем в двух из указанных степеней подъёма. Противостоящие друг другу гласные всех трёх степеней подъёма не представлены ни в одной из фонологических языковых систем. Поэтому гласные средне-верхнего, среднего и средне-нижнего подъёма для упрощения зачастую обозначают просто как закрытый (более верхний) гласный  и как открытый (более нижний) гласный . Символы  или  с диакритическими знаками, обозначающими понижение или повышение артикуляции —  или , используют в случае необходимости точной передачи звучания гласных.

Характеристика 
Неогублённый гласный переднего ряда среднего подъёма выделяется следующими характеристиками:
 по степени подъёма языка: гласный среднего подъёма — образуется при среднем положении языка в полости рта в отличие от максимально низкого положения языка при артикуляции гласных нижнего подъёма и самого высокого положения при артикуляции гласных верхнего подъёма;
 по степени продвинутости языка вперёд или назад: гласный переднего ряда — образуется при продвижении всей массы языка вперёд;
 по положению губ (наличию или отсутствию лабиализации или огублённости): неогублённый гласный — образуется без округления и вытягивания губ;
 по положению мягкого нёба: ртовый — образуется при поднятом мягком нёбе, закрывающем проход воздуха в полость носа;

Примеры

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 

Гласные переднего ряда
Неогублённые гласные
Гласные среднего подъёма